Roczen ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Roczen (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Ken Roczen (* 1994), deutscher Motocrossfahrer